Дворище — у східнослов'янських народів давня форма колективного землеволодіння
 Дворище — місце закинутого панського двору, пустка

Дворище — село, Крупський район, Мінська область

Дворище — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Дворище — присілок, Нюксенський район, Вологодська область

Дворище — село, Житомирська область, Житомирський район
 Дворище — село, Тернопільська область, Тернопільський район